Osoby o tym nazwisku:
 Edward Whelan – kanadyjski dziennikarz i polityk
 Jill Whelan – amerykańska aktorka
 George Whelan – południowoafrykański strzelec sportowy
 Glenn Whelan – irlandzki piłkarz
 Liam Whelan – irlandzki piłkarz
 Noel Whelan – angielski piłkarz
 Ronnie Whelan – irlandzki piłkarz